IDL — абревіатура, що може значити:
 Мова опису інтерфейсів (Interface description language)
  — мова програмування для аналізу даних. Популярна в наукових колах, наприклад в астрономії та медицині.

Акроніми